Miejscowości w Polsce:
 Czumsk Duży
 Czumsk Mały